Niemcy:
 Dambeck – dzielnica Dannenberg (Elbe)
 Dambeck – dzielnica Salzwedel
 Dambeck – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim